Каменушка:

 Каменушка — вид птиц семейства утиных.

Населённые пункты

Россия 
 Каменушка — посёлок в Заринском районе Алтайского края.
 Каменушка — деревня в Гурьевском районе Кемеровской области.
 Каменушка — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Каменушка — село в Пожарском районе Приморского края.
 Каменушка — село в Уссурийском городском округе Приморского края.
 Каменушка — посёлок в городе Нижняя Тура Свердловской области.
 Каменушка — посёлок в городе Верхний Уфалей Челябинской области.
 Каменушка — населённый пункт в Вяземском районе Хабаровского края.

Реки 
 Каменушка — на Сахалине.
 Каменушка (приток Уксуная) — в Алтайском крае.
 Каменушка (приток Абашевы) — в Кемеровской области.
 Каменушка (приток Заломной) — в Кемеровской области.
 Каменушка (приток Кайзаса) — в Кемеровской области ().
 Каменушка (приток Чусовой)
 Каменушка (приток Гаревки)
 Каменушка (приток Татарки)
 Каменушка (приток Жергея)
 Каменушка (приток Большого Абакана) — в Хакасии.
 Каменушка (приток Рыбной)
 Каменушка (приток Комы)
 Каменушка (приток Таловки)
 Каменушка (приток Белокопытовки)
 Каменушка (приток Большой Чёрной)
 Каменушка (приток Ирбукона)
 Каменушка (приток Ковалу)
 Каменушка (приток Гонама)
 Каменушка (приток Кувета)
 Каменушка (приток Магаданки)

См. также 
 Большая Каменушка